Ефремкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефремкино — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Ефремкино — село в Ширинском районе Хакасии.